Lepesme se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pierre Lepesme
 P. Lepesme